Красногірська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Красногірська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Красногірська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Красногірська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Попільнянський район
 Красногірська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район
 Красногірська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район